Матч на первенство мира по шахматам по версии ПША между чемпионом мира Гарри Каспаровым и Вишванатаном Анандом проходил с 11 сентября по 10 октября 1995 года в Нью-Йорке на 107-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра, впоследствии разрушенного в результате террористического акта в 2001 году. Призовой фонд составлял полтора миллиона долларов, из которых миллион получал победитель и пятьсот тысяч — проигравший.

Отборочный цикл 
Это был второй и последний матч на первенство мира по версии ПША и единственный, претендент в котором определился в результате проведённого самой ПША отборочного цикла. В 1993—1995 годах ПША и ФИДЕ, после раскола в 1993 году, параллельно провели межзональные турниры и матчи претендентов, причём многие шахматисты участвовали в обоих отборочных циклах.

В отборочных играх ПША приняли участие 7 победителей Межзонального турнира и предыдущий претендент на чемпионство Найджел Шорт. В финале отборочных игр Вишванатан Ананд победил Гату Камского (6½: 4½). Ранее эти же шахматисты встречались и в четвертьфинале отборочного цикла ФИДЕ, где победу одержал Камский; данный цикл он выиграл и 1996 году сыграл в Элисте матч на первенство мира ФИДЕ с Анатолием Карповым.

Ход матча 
Матч Каспаров-Ананд игрался по укороченному регламенту сравнительно с принятым в 1985—1993 гг. (матч состоял максимум из 20 партий, а не 24, для победы требовалось 10½ очков). Первые восемь партий окончились вничью. В 9-й партии Ананд вышел вперёд, победив Каспарова белыми в схевенингенском варианте сицилианской защиты. Однако первая победа для претендента стала и последней; Каспаров немедленно сравнял счёт и вышел вперёд при помощи эффектных дебютных приёмов. В 10-й партии чемпион применил новинку в испанской партии и выиграл, а в 11-й партии сенсационно сыграл чёрными вариант дракона в сицилианской защите; этот вариант считался устаревшим и не применялся ведущими игроками уже давно. Ананд упустил относительно простую комбинацию и снова проиграл. В 13-й партии Каспаров опять применил вариант дракона, Ананд вновь сыграл слабо, и чемпион повёл уже с перевесом в два очка, а выиграв белыми ещё и следующую, 14-ю партию, Каспаров фактически гарантировал себе победу в матче. После четырёх ничьих матч закончился досрочно, со счётом 10½ : 7½ в пользу Каспарова.

Таблица матча

Примечательные партии

Каспаров — Ананд 

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. O-O К:e4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. de Сe6 9. Кbd2 Кc5 10. c3 d4 11. Кg5 dc 12. К:e6 fe 13. bc Фd3 (см. диаграмму)

14. Сc2!? (в сочетании со следующим ходом — знаменитая дебютная новинка Каспарова, использующая идею Таля) Ф:c3 15. Кb3! К:b3 16. С:b3 Кd4 17. Фg4 Ф:a1 18. С:e6 Лd8 19. Сh6 Фc3 20. С:g7 Фd3 21. С:h8 Фg6 22. Сf6 Сe7 23. С:e7 Ф:g4 24. С:g4 Кр:e7 25. Лc1 c6 26. f4 a5 27. Крf2 a4 28. Крe3 b4 29. Сd1 a3 30. g4 Лd5 31. Лc4 c5 32. Крe4 Лd8 33. Л:c5 Кe6 34. Лd5 Лc8 35. f5 Лc4+ 36. Крe3 Кc5 37. g5 Лc1 38. Лd6, 1 : 0

Последствия 
Вскоре после матча с Анандом Каспаров сыграл показательный матч с Deep Blue, компьютером фирмы IBM. Так как IBM — главный конкурент компании Intel, спонсора ПША, то последняя в 1996 году отказалась от спонсорства, и ПША распалась. Отборочный цикл к следующему первенству не был проведён; Каспаров с этого времени использовал титул «классический чемпион мира», а матчи на первенство мира по этой версии вплоть до объединения с ФИДЕ в 2006 г. назывались «классическим первенством», и претендент определялся не по итогам отборочных игр, а по договору между чемпионом и претендентом без определённых сроков, как это было до 1948 г.

Нью-йоркский матч стал последним из 5 матчей на первенство мира, которые выиграл Каспаров. В следующий раз, в 2000 году, он уступил титул Владимиру Крамнику.

В прессе 
 В журнале 64 — Шахматное обозрение вместе с партиями матча была опубликована карикатура, изображавшая Каспарова в образе Кинг-Конга сидящим на вершине небоскрёба и отбивающимся мухобойкой от атакующего его на самолёте Ананда.

Примечания

Литература 
 

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
1995 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в США
Всемирный торговый центр
Спорт в США в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира в 1995 году
Сентябрь 1995 года
Октябрь 1995 года